Наде́жда Васи́льева:
 Васильева, Надежда Александровна (род. 1962) — художник по костюмам, лауреат кинопремии «Ника».
 Васильева, Надежда Сергеевна (1852—1920) — русская актриса.